1. division i ishockey 1983-84 var den 24. sæson i 1. division i ishockey, og det var samtidig turneringen om det 27. DM i ishockey. Mesterskabet blev arrangeret af Dansk Ishockey Union og havde deltagelse af otte hold, der spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold. Derefter gik de fire bedste hold videre til slutspillet med semifinaler, bronzekamp og finale i bedst af tre kampe, mens de fire øvrige hold spillede om at undgå den ene nedrykningsplads.

Mesterskabet blev vundet af Herlev Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for første gang i klubbens blot anden sæson i 1. division.

Anført af canadierne Frank Barth og Dana Barbin, som tilsammen scorede 200 point i løbet af sæsonen, vandt Herlev IK grundspillet foran AaB. Semifinalen mod lokalrivalerne fra Rødovre SIK blev imidlertid en tæt affære, hvor Rødovre overraskende vandt den første kamp i Herlev med 4-2. Herlev-holdet svarede dog igen ved at vinde kamp 2 i Rødovre med 6-4, og i den tredje og afgørende semifinalekamp lykkedes det for Herlev IK at vende 0-3 til sejr på 5-4. Det afgørende mål blev scoret af Michael Faber blot 22 sekunder før tid. I den anden semifinale besejrede grundspillets nr. 2, AaB, Rungsted IK med 2-0 i kampe.

Finalen kom derfor til at stå mellem Herlev IK og AaB, og her fik sjællænderne revanche for nederlaget mod netop AaB i den foregående sæsons semifinaler. Herlev IK indledte finaleserien med en hjemmesejr på 5-4, og den 7. marts sikrede holdet sig DM-titlen ved at vinde seriens anden kamp med 2-1 i Aalborg.

Bronzemedaljerne blev vundet af Rungsted IK, som i bronzekampen besejrede de forsvarende danmarksmestre fra Rødovre SIK med 2-0 i kampe.

Oprykkerne fra Esbjerg IK endte sidst i grundspillet med blot 3 point for 28 kampe. Det skyldtes, at Esbjergs canadiske spiller Ken Merritts spilletilladelse var blevet udstedt på grundlag af falske oplysninger. Dansk Ishockey Union havde fået oplyst, at spilleren var flyttet til Danmark i marts 1983, og det betød at han opfyldte kravet om at være bosat i Danmark i seks måneder inden turneringsstart, og på den baggrund havde unionen givet Merritt spilletilladelse. I løbet af sæsonen kom det imidlertid frem, at folkeregistret i Esbjerg Kommune havde registreret canadieren som tilflyttet den 12. september 1983, og da det blev opdaget, blev Esbjerg IK dømt som taber med 0-5 i de 21 kampe, som holdet på det tidspunkt havde afviklet, og frataget de optjente 20 point. Klubbens formand, Keld Bjerrum, tog ansvaret for skandalen og gik af som formand.

Ingen andre hold blev dømt for brug af ulovlige spillere, men ifølge medierne opererede flere klubber på kanten af det lovlige, og det var en medvirkende årsag til, at Dansk Ishockey Union besluttede, at den følgende sæson skulle spilles helt uden udlændinge på holdene.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De otte hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 28 kampe til hvert hold.

Esbjerg IK blev af Dansk Ishockey Union dømt som taber med 0-5 i holdets første 21 kampe og frataget de optjente 20 point, fordi spilleren Ken Merritt ikke opfyldte kravene for at opnå spilletilladelse, jf. ovenstående.

Medaljeslutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: Herlev IK, AaB, Rungsted IK og de forsvarende mestre fra Rødovre SIK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Herlev IK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, Rødovre SIK, mens nr. 2 og 3, AaB og Rungsted IK mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af de to semifinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne. Finalen og bronzekampen blev ligeledes spillet bedst af tre kampe.

Resultatet af slutspillet blev at alle fire hold sluttede på præcis samme placering som i grundspillet. I finalen vandt Herlev IK over AaB med 2-0 i kampe, mens bronzemedaljerne blev vundet af Rungsted IK, som besejrede Rødovre SIK, ligeledes med 2-0 i kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af tre kampe, og de to vindere, Herlev IK og AaB gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Nedrykningsslutspil 

Nedrykningsslutspillet havde deltagelse af holdene, der endte på femte- til ottendepladsen i grundspillet. De fire hold spillede egentlig om at undgå én nedrykningsplads til 2. division, men efterfølgende besluttede Dansk Ishockey Union, at den efterfølgende sæson af 1. division skulle være en tilmeldingsturnering med fri tilmelding for alle klubber, så i praksis blev nedrykningsslutspillet overflødiggjort.

De fire hold blev parret i to semifinaler, som hver blev afgjort i bedst af tre kampe. Taberne af de to semifinaleserier mødtes derefter i en afgørende serie på bedst af tre kampe.

Resultatet blev, at KSF tabte den afgørende kamp om nedrykning til Esbjerg IK med 2-0 i kampe. Kampen om femtepladsen blev vundet af HIK, som besejrede Vojens IK med 2-1 i kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev spillet bedst af tre kampe. Vinderne gik videre til kampen om 5.-pladsen, mens taberne gik videre til nedrykningsfinalen.

Kamp om 5.-pladsen 

Kampen om femte- og sjettepladsen blev spillet bedst af tre kampe.

Nedrykningsfinale 

Nedrykningsfinalen om at undgå nedrykning til 2. division blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1983-1984  
 EliteProspects - 1983-1984 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League Player of the Year

Noter 

1983-84
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1983
Ishockey i 1984